Кершнер — фамилия. Известные носители:
Кершнер, Ирвин (1923—2010) — американский кинорежиссёр, актёр и продюсер.
Кершнер, Ричард  (1913—1982) — американский инженер, создетель системы спутниковой навигации Transit.
 Кершнер-Горбунова, Наталья Григорьевна (1927—2000) — советский археолог.